Pagano ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Pagano (* 1954), italienisch-eritreischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Harar
 Bartolomeo Pagano (1878–1947), italienischer Schauspieler
 Emmanuelle Pagano (* 1969), französische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Francesco Mario Pagano (1748–1799), italienischer Jurist und Autor
 Gastón Pagano (* 1988), uruguayischer Fußballspieler

 Joe Pagano (* 1972), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Sergio Pagano (* 1948), italienischer Geistlicher, Bischof von Velletri-Segni
 Silvio Pagano (* 1985), italienischer Fußballspieler

Pagano steht für:
 Hotel Pagano, Hotel auf der Insel Capri
 Pagano Sports Cars, schwedischer Automobilhersteller
 Pagano-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika